Секция зоотехники и ветеринарии- секция в РАСХН
 СЗВ - несколько форм подачи документов в Пенсионный фонд Российской федерации